Лев Писаревский:
 Писаревский, Лев Григорьевич (1909—2009) — советский учёный и педагог в области радиолокации и радиоэлектроники.
 Писаревский, Лев Моисеевич (1906—1974) — советский скульптор.